Сезон 2017/2018 годов стал для ФК «Лацио» 118-м в его истории и 86-м в главной итальянской футбольной лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

13.700.000

Зима 

600.000

Ушли из клуба

Лето 

71.420.000

Зима 

0

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

2017/2018
Лацио
Лацио